Liste détaillée expliquant les mots du jargon de Star Trek commençant par les lettres de U à Z ne requérant pas un article détaillé.

United Earth Space Probe Agency 
United Earth Space Probe Agency (ou UESPA) est un organisme qui aurait précédé Starfleet. En 2266, James Kirk contacte l'United Earth Space Probe Agency pour lui signaler la destruction de l' (Charlie). Il existe quelques références à l'UESPA dans certains épisodes des séries Voyager et Enterprise.

Visuel

Références 

Univers de Star Trek